Alien vs. Predator - gra na automaty z 1994 roku
 Alien vs. Predator - gra na Super Nintendo z 1994 roku
 Alien vs. Predator - gra na Atari Jaguar z 1994 roku
 Aliens versus Predator – gra komputerowa z 1999 roku
 Aliens vs. Predator – gra komputerowa z 2010 roku